Сведала (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сведала — місто у Швеції, у лені Сконе.